Schweizerbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Schweizerbach (Birkentobelbach), linker Zufluss des Birkentobelbachs bei Mennwangen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, der dort in die Deggenhauser Aach mündet
 Schweizerbach (Rems), zwei Zuflüsse der Rems in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Schweizerbach (Rems, Lorch) oder Haselbach, rechter Zufluss bei der Seemühle von Lorch, Ostalbkreis
 Schweizerbach (Rems, Weinstadt), am Oberlauf auch Gunzenbach und Beutelsbach, linker Zufluss in Endersbach, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis
 Schweizerbach (Gleiritsch), rechter Zufluss der Gleiritsch vor der Bornmühlschleife, Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Schwizerbach, linker Zufluss des Furschbachs bei Fursch, Gemeinde Flums, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen, der über den Matossabach in die Schils entwässert

eines Ortes:
 Schweizerbach (Trausnitz), Ortsteil der Gemeinde Trausnitz im Landkreis Schwandorf, Bayern. Sitzt über dem Schweizerbach (Gleiritsch)